«Интеррос» — женский футбольный клуб из Москвы.

История 
Команда была организована (гл. тренер – Г.Берендюхин) в 1988 году на базе заводского хоккейного клуба «Станкоагрегат» (девушки летом играли в хоккей на траве, а зимой в хоккей с мячом) и носила название «Станка».

В сезоне 1988 года «Станка» выиграла первый чемпионат Москвы.

Перед сезоном 1991 года в команде «Спартак» произошёл конфликт и часть игроков (Боташева и Григорьева) перешла в команду «Станка», но с просьбой оставить название. К сезону 1991 года команда сформировалась в отдельный коллектив и получила название «Спартак-13».

В 1991 году заявилась в первую лигу Чемпионата СССР и заняла второе место.

В межсезонье команда сменила название на «Спартак-Супер».

В 1992 году клуб вошел в структуру одноимённого мужского футбольного клуба. Проводил домашние матчи в подмосковном городе Жуковский, команда начинала сезон с названием «Спартак-Интеррос», заканчивала «Интерросом».

После «золотого дубля» в 1992 году, в 1993 по финансовым (собственник клуба принял решение развивать мужской футбол, который за два года поднялся на две лиги вверх и начинал 1993 год в Первой лиге) причинам прекратил своё существование.

Игроки 
Ирина Григорьева перешла во французский «Лион» и в сезоне 1992/93 года стала Чемпионом Франции.

Наталья Авдонченко, Светлана Багдасарян, Кулистан Боташева, Наталья Бундуки, Татьяна Нестерова, Светлана Петько и Любовь Сафронова перешли в московскую Русь, где стали в 1993 году вице-чемпионками.

Майя Хуцишвили и Маргарита Миненко — закончили выступления.

Достижения 
 Чемпион России (1): 1992
 Обладатель Кубка России (1): 1992

Результаты выступлений

Бомбардиры в высшей лиге

Хет-трики 
 06.05.1992 Интеррос — Интерленпром 5:0 ( 3 Ирина Григорьева)
 08.08.1992 Штурм — Интеррос 2:5 ( 3 Ирина Григорьева)
 29.08.1992 Седин-Шисс — Интеррос 0:4 ( 3 Наталья Бундуки)
 03.10.1992 Интеррос — Снежана 5:0 ( 3 Наталья Бундуки)

Первые чемпионы России 
 Наталья Авдонченко — центральный защитник (передний) (№ 3)
 Светлана Багдасарян
 Кулистан Боташева
 Ольга Белякова
 Мария Брылева — левый защитник (№ 2)
 Наталья Бундуки  — центральный полузащитник (№ 1)
 Ирина Григорьева — левый нападающий (№ 3)
 Елена Кара 
 Инна Лотоцкая
 Людмила Кривоногова
 Маргарита Миненко
 Ольга Надь
 Татьяна Нестерова
 Ирина Павлова
 Светлана Петько — вратарь (№ 1)
 Любовь Сафронова
 Майя Хуцишвили
 Елена Цуркан
(место в списке 33-х лучших)

Примечания

Ссылки 

 Первый чемпионат России на сайте womenfootball.ru
 сайт rsssf.com

Литература 
 

Женские футбольные клубы России
Женские футбольные клубы Москвы